Лунка-Ларге () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.
 Лунка-Ларге () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Околіш.